Valdis – variante lettone del nome proprio di persona russo e rumeno maschile Vlad
Valdís – nome proprio di persona islandese femminile